Ашнарово — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Себежское».

География 
Находится на юго-западе региона, в центральной части района, у озера Нища около урочища Ковалево, нежилой деревни Мельница, на территории национального парка «Себежский».

Уличная сеть не развита.

История 
В 1802—1924 годах земли поселения входили в Себежский уезд Витебской губернии.

В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

Входила в Долосчанский сельсовет, который Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года переименован в Долосчанскую волость, куда входила до 1 января 2011 года.

В 2010 году, cогласно Закону Псковской области от 03.06.2010 № 984-ОЗ, деревня Ашнарово после объединения пяти волостей (Долосчанской, Глембочинской, Дубровской, Лавровской и Томсинской) вошла в образованное муниципальное образование «Себежское сельское поселение».

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от общей численности в 18 чел..

Инфраструктура 
Развито личное подсобное хозяйство, любительское рыболовство.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам.

Автомобильная дорога общего пользования местного значения Долосцы — Аншарово (идентификационный номер 58-254-870 ОП МП 58Н-049), протяженностью в 15 км

Примечания

Ссылки 
  Ашнарово (Псковская область) на Викимапии

Населённые пункты Себежского района